Termenul „ASE” se poate referi la:

 Academia de Studii Economice
 Academia de Studii Economice a Moldovei
 Agenția Spațială Europeană

Acronime de trei litere